

Presentación previa 
Diego Schwartzman es el campeón defensor, decidió no participar este año.

Robin Haase derrotó en la final a Paul-Henri Mathieu.

Cabezas de serie 

  Blaž Kavčič (Primera ronda)
  Malek Jaziri (Semifinales, retiro)
  Lucas Pouille ''(baja)
  '''Robin Haase (Campeón)

<ol start=5>
  Filip Krajinović ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Primera ronda)
  Andrey Golubev ''(Segunda ronda)
  Alexander Zverev ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Aix-en-Provence 2015